L'état de choc peut faire référence :

 à l'état de choc circulatoire, une défaillance pathologique de la circulation sanguine, en médecine.

 État de choc (The Boost), film américain de Harold Becker sorti en 1988 ;
 État de choc (Inhale), film américain de Baltasar Kormakur sorti en 2010 ;
 État de choc (Trauma Center), film américain de Matt Eskandari sorti en 2019.

Voir aussi